Leszek Kowalewski (1910-1942) − polski wojskowy, porucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Leszek Kowalewski (1943-1990) − polski aktor niezawodowy, znany z roli Poety w filmie Rejs w reż. Marka Piwowarskiego.